Acul-du-Nord,l' (haitski kreolski Akil dinò), arrondissement na Haitima u departmanu Nord; 359 km², 105,030 stanovnika (2003). Sastoji se od općina Acul-du-Nord, Plaine-du-Nord i Milot na sjevernohaitskoj obali.

Izvori 

Arrondissementi Haitija